«Византия после Византии» (; ) — книга известного румынского историка Николае Йорги, впервые опубликованная в 1935 году на французском языке. одна из первых крупных работ нового времени, где автор рассматривает имперское влияние Византии.

В ней Йорга рассматривает имперское влияние Византии на политическое, социальное, культурное и интеллектуальное развитие Дунайских княжеств Валахии и Молдавии. В книге также присутствует анализ последствий падения Византии на европейскую цивилизацию, наследие и преемственность византийской культуры.

Примечания

Литература 
 Φλορίν Μαρινέσκου, Για την ελληνική έκδοση του έργου του Ν. IORGA, «Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο»-Βιβλιογραφικό δοκίμιο, Βυζαντινός Δόμος, τομ.2 (1988), σελ. 115—123

Исторические сочинения XX века
Книги по общественным и гуманитарным наукам
История Молдавии
История Румынии
Книги о Византии
Книги 1935 года